Рябчик горный () — вид травянистых растений рода  семейства .

Описание 
Многолетнее травянистое растение, геофит, эфемероид, 20—55 см высотой. Клубнелуковица шаровидная, до 2 см в диаметре. Стебель прямой, голый. Листья линейно-ланцетные или ланцетные, слабо желобчатые; верхние три листа сближены под цветком (прицветный — стоит прямо кверху), остальные очередные или сближены по два, закрученные, 7—13 см длиной, 3—10 мм шириной.

Цветки одиночные (редко по 2), поникающие. Околоцветник ширококолокольчатый, коричнево-пурпурный или тёмно-красный, внутри желтоватый с шахматным рисунком; доли — эллиптические, 18—26 мм длиной, 8—12 мм шириной, наружные более узкие. Столбик почти до середины трёхраздельный. Плод — обратнояйцевидная коробочка, сверху притупленная, у основания суженная в короткую ножку.

Цветение в апреле—мае, плодоношение в мае—июле. Размножается семенами и вегетативно (луковицами-детками и столоновидными корневищами).

Распространение 
Встречается в Европе (Франция, Италия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Греция, Македония, Косово, Сербия, Болгария, Румыния, Молдавия и Украина).Казахстан

Синонимы

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Рябчик
Флора Европы